Губерлинские горы — горный массив на востоке Оренбургской области, в бассейне реки Губерля (правый приток Урала). Южная часть Уральских гор.

Губерлинские горы простираются с севера на юг на 70 км. Площадь их составляет около 400 км². Горы сильно изрезаны долиной Губерли, а также логами, оврагами и ущельями её притоков. Глубина некоторых ущелий достигает 80—100 м. Преобладающие высоты составляют 300—350 м. Самая высокая вершина — гора Поперечная. В южной части Губерлинские горы переходят в Мугоджары.

Сложены горы преимущественно туфами, кремнистыми и глинистыми сланцами. На склонах произрастает степная растительность, встречаются мхи и лишайники. В пределах гор имеются месторождения марганцевых, медных, железных и никелевых руд (Аккермановский никелевый рудник), хрома, известняка и других полезных ископаемых.

Примечания

Литература 
 Янишевский М. Э. Отчет (предварительный) о командировке в Мугоджарские и Губерлинские горы / М. Э. Янишевский // Известия Томского Технологического Института [Известия ТТИ. — 1905. — Т. 3.]

Горные вершины Оренбургской области
Уральские горы